El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1990 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el McNichols Sports Arena de Denver, Colorado. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Nevada en Las Vegas, que conseguía su primer título tras disputar su tercera Final Four, derrotando a la Universidad de Duke, en su cuarta aparición en una final nacional. Anderson Hunt, de los Rebels, fue elegido Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – East Rutherford, New Jersey

Final Regional

Midwest Regional – Dallas, Texas

Final Regional

Southeast Regional – Nueva Orleans, Luisiana

Final Regional

West Regional – Oakland, California

Final Regional

Final Four @ Denver, Colorado

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1990
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA